Санта Клара дел Кастиљо има више значења:

 Санта Клара дел Кастиљо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Клара дел Кастиљо, Андалусија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику